Ejeme kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ejeme (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Ejeme (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar